H51 peut faire référence à :
 Autres anomalies des mouvements binoculaires, d’après la classification internationale des maladies ;
 HMS H51, un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres